La Bâtie-Vieille é uma comuna francesa na região administrativa da Provença-Alpes-Costa Azul, no departamento de Altos-Alpes. Estende-se por uma área de 9,05 km².

Demografia

Comunas dos Altos Alpes